Loscos se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francisco Loscos Bernal
 Francisco Loscos y Bernal